Антон Фриц Граггер (, род. ок. 1920 г.) — австрийский (позже немецкий) шахматист, мастер. Инженер по профессии.

Бронзовый призер чемпионатов Австрии 1948 и 1951 гг.

В составе сборной Австрии участник двух шахматных олимпиад, квалификационных соревнований командного первенства Европы и международных командных матчей.

В 1961 г. представлял Австрию в зональном турнире претендентского цикла 1961—1962 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Граггера в базе Chessgames
 Личная карточка А. Граггера на сайте 365Chess
 Личная карточка А. Граггера на сайте 365Chess (другая)

Родившиеся в 1920-е годы
Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад